Op het tennistoernooi van Wimbledon in 1981 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 24 juni tot en met 4 juli 1981.

Toernooisamenvatting 
Het als tweede geplaatste Amerikaanse duo Martina Navrátilová en Pam Shriver won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij de als eerste geplaatste Amerikaanse titelverdedigsters Kathy Jordan en Anne Smith in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun zesde gezamen­lijke titel. Navrátilová had daar­naast 54 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shriver negen. Het was hun eerste gezamenlijke grandslamtitel.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Twee Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Nanette Schutte en de Amerikaanse Jennifer Goodling kregen een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloren hun openingspartij in de tweede ronde.
 Marcella Mesker speelde samen met de Zwitserse Christiane Jolissaint – zij strandden al in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1981